Трудолюбимовка () — село,
Высоковский сельский совет,
Михайловский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323382207. Население по переписи 2001 года составляло 276 человек.

Географическое положение 
Село Трудолюбимовка находится в 4-х км от правого берега реки Молочная,
на расстоянии в 1 км от села Ровное и в 2-х км от села Водное.

История 
 1821 год — дата основания.

Примечания